Вторая лига Чехии по футболу 1993/1994 — Первый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Склобижу Яблонец-над-Нисоу» и «Шварц Бенешов».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 1993/94 на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Составы клубов 

1993/1994
Спорт в Чехии в 1993 году
Спорт в Чехии в 1994 году